Cantaro (càntaro) o kantharos – coppa da vino con alte anse di epoca greca
 Cantero (càntero) – grande e ampio bacino in ceramica diffuso nel Mezzogiorno
 Cantero – nel Sud Italia sinonimo di pitale
 Cantaro – candele su candelieri nel rito ambrosiano
 Cantaro – antica misura di peso
 Spondyliosoma cantharus – pesce di mare della famiglia Sparidae

Pagine correlate
Cantare
Cantari